Jemal ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Jemal (* 1990), tunesischer Fußballtorhüter
 Ammar Jemal (* 1987), tunesischer Fußballspieler